Păunești se poate referi la:
Păunești, Argeș
Păunești, Mehedinți
Păunești, Vrancea

Vezi și 
 Păunescu

Toponime românești